De Schotse voetbalclub Hibernian FC speelt sinds 1955 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Hibernian FC

Zie ook
Deelnemers UEFA-toernooien Schotland

Hibernian FC